El término Blanca Navidad puede referirse, en esta enciclopedia:

Cine y televisión 

 a «Blanca Navidad» (Black Mirror), el especial navideño de 2014 de la serie Black Mirror;
 a Blanca Navidad, en Hispanoamérica, y Navidades blancas, en España, una película musical de 1954;
 a «Sin blanca Navidad», título en España del episodio piloto de Los Simpson;

Música 

 a «Blanca Navidad» (canción de Andrea Bocelli);
 a «Blanca Navidad», una canción de Lucía Gil e Ismael García;
 a «Blanca Navidad» (canción de Luis Miguel);

Otros usos 

 a Blanca Navidad, nevada o suelo cubierto de nieve el día de Navidad.

Véase también 

 White Christmas